Auguste Lebras (1811-1832) : poète et auteur dramatique français ;
 Bruno Lebras (1962- ) : coureur cycliste français.